Haufen steht für:

 allgemein eine Menge unbestimmter Anzahl, siehe Paradoxie des Haufens
 in der Materialkunde das Haufwerk
 geologisch-bergmännisch die Halde
 in der frühen Neuzeit ein militärischer oder paramilitärischer Trupp, siehe Heerhaufen
 in der Astronomie ein Sternhaufen
 in der Astronomie auch ein Galaxienhaufen
 ein österreichisches Wort für Schwemminseln, siehe Haufen (Toponym)

 ein Volumenmaß, siehe Haufen (Einheit) 

Haufen ist der Name von
 Graf Haufen (* 1965), deutscher Musiker, Publizist und Aktivist

Siehe auch:
 Haufe
 Haufer
 Heap (englisch „Haufen“)